Batalla de Chocim (o de Jotyn) puede referirse a varias batallas que tuvieron lugar a lo largo de la historia en esta localidad:
 Batalla de Chocim (1509)
 Batalla de Chocim (1621)
 Batalla de Chocim (1673)